Village development committee w Nepalu:
 Pipariya (Dźanakpur)
 Pipariya (Dostiya) 
 Pipariya (Paroha)